Williamson kan som auktorsnamn betyda:

 Edward Bruce Williamson (1878–1933), amerikansk entomolog
 Graham Williamson
 Herbert Bennett Williamson
 Thomas Edward Williamson

Robotskapade auktorsförkortningar